

Sigle 
 Barile equivalente di petrolio
 Benign enlargement of the prostate – iperplasia prostatica benigna
 Black Eyed Peas – gruppo musicale statunitense
 Bruseghini Erio Ponte – fabbrica di motoagricole di Ponte in Valtellina (SO)
 Break Even Point – punto di pareggio, in economia

Codici 
 BEP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bellary (India)
 bep – codice ISO 639-3 della lingua besoa